Красная Зорька — поселок в Балашовском районе Саратовской области в составе сельского поселения  Тростянское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 11 километров по прямой на юг-юго-запад от районного центра города Балашов.

История
Основан в 1922 году.

Население 
Постоянное население составляло 33 чел.(91% русские) в 2002 году, 23 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Балашовского района